Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 80 ou 080 dans le monde.

 Route fédérale 80 en Allemagne
 BR-080 au Brésil
 Route 80 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 U.S. Route 80 aux États-Unis
 Interstate 80 aux États-Unis
 Route européenne 80
 Route principale 80 en Finlande
 Route départementale 80 dans le Var, France
  dans certains pays